Haakon di Norvegia può riferirsi a diverse figure storiche:

 Haakon I di Norvegia
 Haakon Sigurdarson
 Haakon Magnusson di Norvegia
 Haakon II di Norvegia
 Haakon III di Norvegia
 Haakon IV di Norvegia
 Haakon V di Norvegia
 Haakon VI di Norvegia
 Haakon VII di Norvegia
 Haakon di Norvegia (1973)